Boriwka (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Boriwka (Makariw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw
 Boriwka (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi